Polygyra postelliana är en snäckart som först beskrevs av Bland 1859.  Polygyra postelliana ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
postelliana